Het ATP-toernooi van Guarujá 1991 (officieel: Philips Open) werd van 21 tot en met 27 oktober gespeeld in de Braziliaanse stad Guarujá. De wedstrijden werden gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Guarujá
ATP-toernooi van Guarujá